Виктор Родионов:
 Родионов, Виктор Алексеевич (1821—1906) — генерал-лейтенант
 Родионов, Виктор Васильевич (1908—1986) — конструктор зенитных орудий, дважды лауреат Сталинской премии.
 Родионов, Виктор Иосифович (1924—1987) — советский, российский и чувашский театральный актер, музыкант, диктор Чувашского радио
 Родионов, Виктор Константинович (1948—2010) — советский и российский футбольный тренер.